Ел Сидрал има више значења:

 Ел Сидрал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сидрал, Сан Мигел ел Сидрал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику